De Jacht (Etterbeek), een wijk in Etterbeek
 De Jacht (televisieserie), een Nederlandse misdaadserie
 De Jacht (stripalbum), stripverhaal van Enki Bilal
 De jacht (album), een muziekalbum van de  de Nederlandse band Tröckener Kecks